Deux sous-marins de lUS Navy ont porté le nom dUSS Sculpin,  signifiant cottoidea en anglais :

l', un sous-marin diesel-électrique de classe Sargo lancé en 1938 et sabordé en 1943 ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Skipjack lancé en 1960 et retiré du service en 1990.

Sculpin